Anger steht für:
 Anger, eine Dorfanlage
 Anger (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort.
 Anger Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Anger (Band), von Julian Angerer und Nora Pider gegründetes Pop-Duo aus Brixen, Südtirol 

Gemeinden:
 Anger (Berchtesgadener Land), Gemeinde in Bayern
 Anger (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark

Ortsteile in Deutschland:
 Anger-Crottendorf, Ortsteil der Stadt Leipzig, Sachsen
 Anger (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Anger (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Anger (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Anger (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Anger (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Anger (Hochstadt am Main), Ortsteil der Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Anger (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Anger (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Anger (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Anger (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Anger (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Anger (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Anger (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Anger (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Anger (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Anger (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Anger (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Anger (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Anger (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Anger (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Anger (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Anger (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Anger (Gemeinde  Litzelsdorf), Ortsteil der Gemeinde  Litzelsdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Anger (Gemeinde Ollersdorf), Ortsteil der Gemeinde Ollersdorf im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Anger (Gemeinde Behamberg), Ort in Behamberg, Niederösterreich
 Anger (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Anger (Gemeinde St. Anton), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Anger (Gemeinde St. Martin), Katastralgemeinde der Marktgemeinde St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Anger (Gemeinde Trattenbach), Ortsteil von Trattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Anger (Gemeinde Gramastetten), Ortsteil der Marktgemeinde Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Anger (Linz), Ortschaft in Linz, Oberösterreich
 Anger (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich
 Anger (Gemeinde Bad Hofgastein), Ortsteil der Marktgemeinde Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Anger (Gemeinde Faistenau), Katastralgemeinde der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Anger (Gemeinde Zederhaus), Rotte in der Gemeinde Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Anger (Gemeinde Bad Aussee), Katastralgemeinde der Stadt Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Anger (Gemeinden Passail, Semriach), Ortsteil der Gemeinden Passail und Semriach, Bezirke Graz-Umgebung und Weiz, Steiermark
 Anger (Gemeinde Schäffern), Katastralgemeinde der Gemeinde Schäffern, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

weitere Ortslagen und Baulichkeiten:
 Úpor, Wüstung in der Gemeinde Nemanice, Okres Domažlice, Tschechien (dt. Anger)
 Anger (Erfurt), Hauptplatz von Erfurt
 Anger (Frankfurt an der Oder), Parkanlage in Frankfurt an der Oder
 Haus Anger, ehemaliges Rittergut im Angertal in Ratingen

Gewässer:
 Anger (Mouzon), Nebenfluss des Mouzon in Lothringen
 Angerbach (Rhein), Nebenfluss am Niederrhein
 Die Anger, Altwasser der Ruhr im Naturschutzgebiet Saarn-Mendener Ruhraue, Mülheim an der Ruhr

Siehe auch:
 Angern, Angers
 Änger
 St. Anger
 Am Anger
 Angerbach
 Angerer